Heese steht für:

 Neustadt/Heese, einen Ortsteil der Stadt Celle
 Heese (Eldingen), einen Ortsteil der Gemeinde Eldingen

Heese ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heese (1872–1965), deutscher Mundartschriftsteller
 Clara Heese (1851–1921), deutsche Theaterschauspielerin
 Conrad Heese (1872–1945), deutscher Rechtsanwalt und Justizrat
 Horst Heese (* 1943), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johann Adolph Heese (1783–1862), deutscher Seidenhändler, Fabrikant und königlicher Hoflieferant
 Luisa Heese (* 1984), deutsche Kuratorin und Museumsleiterin
 Marianne Heese (1788–1863), Stifterin der nach ihr benannten Marianne-Heese-Stiftung in Werl
 Marie Heese (1825–1853), deutsche Theaterschauspielerin
 Mark Heese (* 1969), kanadischer Beachvolleyballspieler
 Michael Heese, deutscher Jurist
 Otto Heese (1891–1968), kommunistischer Gewerkschaftsfunktionär und deutscher Widerstandskämpfer
 Theodor Heese († nach 1887), deutscher Erfinder der auch „Heese-Zündung“ genannten Glührohr-Zündung für Verbrennungsmotoren
 Wilhelm Heese (1890–1933), Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Hannover, Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Haese
 Heesen
 Heeze